Dit is de wereldranglijst van december 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 2012.

Mannen 12